Dorisch (dialect), een oud-Griekse dialectgroep
Dorische orde, een oud-Griekse bouwstijl met de Dorische zuil als typisch kenmerk
Dorisch (toonladder), een toonladder
Zie ook:
Doriërs